Вита́лий Ре́ва:
 Рева, Виталий Григорьевич (род. 1974) — украинский футболист, вратарь.
 Рева, Виталий Михайлович (1938—2012) — украинский государственный деятель, депутат Верховной Рады Украины.